

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Becko“ beginnt.

Becko 



Beckov 
 Bećković, Matija (* 1939), serbischer Schriftsteller
 Beckovský, Jan František (1658–1725), tschechischer Schriftsteller, Historiker, Übersetzer und Priester